Plusieurs espèces de fourmi peuvent recevoir le qualificatif de fourmi noire, notamment (liste non exhaustive) :

 Lasius niger, ou fourmi noire des jardins, très répandue, commune en Europe et dans certaines régions d’Asie et d’Amérique du Nord.
 Lasius fuliginosus, ou fourmi noire des bois, répandue principalement en Europe, et que l’on rencontre également en Sibérie, en Chine, au Japon et jusque dans l’ouest de l'Inde.

Fourmi (nom vernaculaire)
Nom d'insecte ambigu